Вокзальная улица — улица в южной части города Ржева Тверской области, в пристанционном микрорайоне".

Начинается в юго-западной городской промзоне за хлебокомбинатом и тянется на 1,2 км на юго-восток до Привокзальной площади, сопрягаясь попутно с улицами: Чехова, Дзержинского, Луговой, Белинского, Гоголя и Привокзальной. На Привокзальной площади расположены железнодорожный вокзал «Ржев-II» и Ржевский автовокзал.

Происхождение названия 
Название получила 12 марта 1953 года, в связи с её расположением близ железнодорожного вокзала.

Исторические факты 
На месте Ржевского хлебокомбината (Вокзальная ул., 32) в 1941—1943 гг. располагался концлагерь для военнопленных (Дулаг № 240) в котором за годы немецкой оккупации города погибло порядка 35 000 воинов Красной армии.

Здания и сооружения 
Жилую часть улицы формируют трёх-пяти этажные дома барачного типа, построенные в конце 40-х и 60-х годах XX века, предназначавшиеся для работников хлебокомбината, маслосырбазы и железнодорожной станции «Ржев-II». Исключение составляют коттеджный посёлок и детский сад.

Вокзал и привокзальная площадь были реконструированы в 2000 году.

На улице расположены следующие здания и объекты инфраструктуры:

 № 9, 14, 29, 31, 72 — пятиэтажные жилые дома
 № 22, 24, 30, 51, 53 — коттеджные жилые дома
 № 1 — Ржевская дистанция электроснабжения
 № 31 — Представительство «ВОСТОК-СЕРВИС»
 № 31а — Магазин
 № 32 — «Ржевский хлебокомбинат», филиал ОАО «Тверьхлебпром»
 № 42 — ОАО «МОЛОКО»

 № 12 (по Привокзальной ул.) — Вокзал станции «Ржев-II»

Транспорт 
 От здания вокзала «Ржев-II» по городу отправляются автобусы №: 1, 4, 8, 9, 16
 По самой Вокзальной улице, до хлебокомбината, следует автобус № 24
 От автовокзала отправляются пригородные и междугородние автобусы

Смежные улицы 
 Улица Чехова
 Улица Дзержинского
 Улица Луговая
 Улица Белинского
 Улица Гоголя
 Улица Привокзальная
 Улица Мира

Ссылки 
 Расписание движения поездов и междугородних автобусов от вокзала
 О Ржевском концлагере (1941—1943 гг.)
 Ещё о Дулаге

Вокзальная